Eppes kan syfta på följande:
 Eppes, Aisne – en kommun i norra Frankrike
 John Wayles Eppes – en amerikansk politiker (1773–1823)